Kolsh kan syfta på:

Albanien 

 Komuna e Kolshit, kommun, Kukës prefektur, 
 Komuna e Kolçit, kommun, Lezhë prefektur,